Gèneres:
 Videojoc d'aventures 
 Aventura gràfica 
 Còmic d'aventures 
 Cinema d'aventures
 Novel·la d'aventures
 Música:
 Aventura (grup), grup musical de bachata
 Cinema:
 Colossal Cave Adventure, joc d'aventures d'ordinador
 Llocs:
 Port Aventura, parc d'atraccions de la Costa Daurada